Dumești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Dumești (Iași)
 Dumești (Vaslui)